Мыс Лазарева (пролив Невельского) — мыс в Хабаровском крае, на побережье пролива Невельского.
 Мыс Лазарева (порт) — порт в Хабаровском крае, рядом с одноимённым мысом.
 Мыс Лазарева (остров Унимак) — мыс в Аляске, на побережье острова Унимак.
 Мыс Лазарева (Севастополь) — мыс в Севастополе, на южном побережье Севастопольской бухты.
 Мыс Лазарева (Новая Земля) (d) — мыс на Новой Земле.
 Мыс Лазарева (озеро Тунайча) (d) — мыс на Сахалине, на озере Тунайча.
 Мыс Лазарева (Татарский пролив) (d) — мыс на Сахалине, в Татарском проливе.

Объекты, названные в честь Михаила Лазарева